Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji MercedesCup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Facundo Bagnis a Thomaz Bellucci, jehož členové nestartovali společně. Bellucci se rozhodl události nezúčastnit. Spoluhráčem Bagnise se stal Marco Cecchinato, s nímž odešel poražen v úvodním kole od páru Michael Berrer a Alexander Zverev.

Soutěž čtyřhry vyhrála překvapivě nenasazená dvojice tvořená Polákem Mateuszem Kowalczykem a novozélandským tenistou ruského původu Artemem Sitakem, kteří ve finále zdolali španělsko-rakouský pár Guillermo García-López a Philipp Oswald. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 2–6 a 6–1, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampióni si na okruhu ATP Tour připsali premiérový titul.

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Mariusz Fyrstenberg (1. kolo)
  Marin Draganja /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  André Sá (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014